King of Pop () — сборный альбом, выпущенный в 2008 году в ознаменование 50-летия Майкла Джексона. Список композиций на данном сборнике значительно отличается, в зависимости от страны, в которой он был выпущен.

Поклонникам Джексона в тех странах, где действуют филиалы лейбла Sony BMG, была предоставлена возможность проголосовать за песни из каталога певца, которые, по их мнению, должны были бы войти в альбом в их стране. Таким образом, сборник был выпущен в 28 странах. В каждой из них различны список песен и даты выпуска. О выходе альбома в странах Северной Америки объявлено не было.

После выпуска сборник попал в десятку самых продаваемых альбомов большинства стран, в которых он был издан.

Версии

Австрия

Австралия

Аргентина

Бельгия

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Германия и Швейцария

Гонконг

Греция

Индия

Испания

Италия

Китай

Мексика

Нидерланды

Новая Зеландия

Польша

Португалия

Россия

Таиланд

Турция

Филиппины

Финляндия

Франция

Швеция

Южная Корея

Япония

Даты выпуска

Примечания 

Сборники песен Майкла Джексона
Сборники на английском языке
Сборники Epic Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном